Сентенијал има више значења:
 Сентенијал (Вајоминг)
 Сентенијал (Колорадо)